Krenica (rijeka), rijeka na Kosovu
 Krenica (jezero), jezero u BiH, u Imotsko-bekijskom polju, ispod sela Drinovci u općini Grude.